«Пайпер PA-28 Чероки» (Piper PA-28 Cherokee) — общее название линии самолётов компании Piper Aircraft, первый из которых получил сертификат типа Федерального управления гражданской авиации США в 1960 году. Производится до сих пор (по состоянию  на 2012 год). «Чероки» — легкомоторный цельнометаллический четырёхместный самолёт с низким крылом и трёхколёсным неубирающимся шасси. Все имеют одну дверь со стороны второго пилота с выходом на крыло. Часто используются как учебные.

Основные конкуренты — Cessna 172 компании Cessna,  компании  и Musketeer компании Beechcraft.

На «Чероки» устанавливались двигатели мощностью от 140 до 300 л. с., в том числе с турбонагнетателями, постоянные или убирающиеся шасси.

Существует модель с увеличенным до 6 человек салоном — PA-32.

Лётно-технические характеристики 
Для модификации РА-28-201Т Turbo Dakota

Катастрофы

Примечания

Ссылки 
 

Самолёты Piper
Самолёты общего назначения